Il doppio del torneo di tennis Baden Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Albert Portas che hanno battuto in finale Jeroen Masson e Gabriel Trujillo Soler 3-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Jan Vacek (primo turno)

 Irakli Labadze /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baden Open 2005